John Callahan (1953-2020) – attore statunitense
John Callahan (1951-2010) – fumettista statunitense
John Callahan (1865-1956) – politico del Wisconsin,  Sovrintendente alla Pubblica Istruzione del Wisconsin dal 1921 al 1949
John M. Callahan – politico del Wisconsin, presidente del Partito Democratico del Wisconsin dal 1925 al 1927
John B. Callahan (n. 1969) – politico statunitense e candidato democratico alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti
John Callahan (1878-1952) – giocatore di baseball statunitense
John Callahan (1874-1954) – giocatore di baseball statunitense
John Callahan (n. 1964) – wrestler statunitense
John Callahan (1866-1936) – fuorilegge e rapinatore di banche statunitense